Валентність — здатність атома утворювати ковалентні зв'язки, тобто по суті кількість цих зв'язків.
 Валентність (мовознавство) — здатність слів сполучатися з певними іншими словами.
 Валентність екологічна — здатність організму витримувати певну амплітуду коливань факторів навколишнього середовища.
 Валентність соціальна — міра бажаності досягнення результату.

Див. також 

 Валанс